Coari (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Coari (gemeente), een gemeente in deze microregio